Битва под Бродами и Берестечком (29 июля — 3 августа 1920 года) — одно из сражений Советско-польской войны.
 Сражение в районе Дубно — Луцк — Броды (25 — 30 июня 1941 года) — крупное танковое сражение начального периода Великой Отечественной войны.
 Битва за Броды (13 — 22 июля 1944 года) — сражение в рамках Львовско-Сандомирской операции.